Marcel Dionne può riferirsi a diverse voci.

Persone
Marcel Dionne (1951), hockeista su ghiaccio canadese
Marcel Dionne (1931-1998), uomo politico e imprenditore canadese

Luoghi
Centre Marcel Dionne, struttura sportiva polivalente a Drummondville, Québec